Ла Куадриља има више значења:

 Ла Куадриља (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куадриља (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куадриља (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Куадриља (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Куадриља, Лос Онофре (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Куадриља (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куадриља (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куадриља, Лос Капулинес (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куадриља, Сан Антонио (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Куадриља (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Куадриља (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику